Green Bay – zatoka jeziora Michigan (Stany Zjednoczone)
 Green Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Lunenburg
Miejscowości w USA:
 Green Bay – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Brown
 Green Bay – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Brown
Gminy w USA:
 Green Bay  (ang. Green Bay Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clarke
 Green Bay  (ang. Green Bay Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lee
 Green Bay  (ang. Green Bay Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Brown